Bresee est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 2001), joueur américain de football américain
 (1929-2018), acteur de radio et historien américain 
 (1966-2019), entrepreneur et homme d'affaires américain 
 (1838-1915), fondateur américain de l'Église du Nazaréen
, animatrice informatique américaine
Ric Bresee, homme politique canadien en Ontario

Voir aussi
, immeuble historique de l'État de New York

Homonymie de patronyme